Томбой — дівчина, яка поводиться відповідно до гендерної ролі хлопчика. Термін може також відноситися до:

Фільми та телебачення 
 Tomboy (1936), Китайський фільм 1936 року де у головній ролі Юань Меіюн.
 Tomboy (1985), фільм 1985 року, в головних ролях фільму Бетсі Расселл.
 Tomboy (2008), анімаційний короткометражний фільм 2008 року.
 Tomboys (фільм), австралійський фільм 2009 року.
 Tomboy (фільм), фільм режисера Селін Скіамма 2011 року.

Музика 
 Tomboy (гурт), японська музична поп група.
 Tomboy, данський виробник будинків, одна половина Filur.
 Tomboy (альбом), альбом американського музиканта Panda Bear 2011 року.
 Tomboy (пісня), пісня з альбому.
 «Tom Boy», пісня й сингл голландського гурту Bettie Serveert випущена у 1992 році.
 Tomboy, псевдонім Томаса Бікхема, особливо відомий кліпом It's Ok to be gay.

Інше 
 Tomboy, комп'ютерна програма (додаток з відкритим вихідним кодом для роботи з нотатками)
 Tomboy, графічні мемуари Ліз Прінс (2014)